A Tradução do Novo Mundo da Bíblia Sagrada (TNM), edição de 2013 em inglês e 2015 em português,  editada pela Associação Torre de Vigia de Bíblias e Tratados das Testemunhas de Jeová, é uma versão da Bíblia em português brasileiro e também português europeu, traduzida a partir da sua versão original em inglês (New World Translation of the Holy Scriptures, 2013 revision) em vez de a partir dos textos em hebraico e grego para o português como é comum ocorrer com as principais traduções da Bíblia para o português.

Essa nova edição, tanto a original em inglês como sua tradução em português, é uma radical e extensa revisão da edição de 1984 em inglês, lançada em 1986 em português. Isso torna esta "revisão" uma edição totalmente nova.

Em português, a nova "Tradução do Novo Mundo" de 2015, recebeu em seu nome o complemento "... da Bíblia Sagrada" em vez de "... das Escrituras Sagradas" (como mantido na versão em inglês na edição de 2013). Sendo chamada em português, portanto, de "Tradução do Novo Mundo da Bíblia Sagrada".

Histórico de Edições e Revisões 
A Tradução do Novo Mundo foi iniciada em 1950 e completada em 1961. Essa versão passou por várias revisões:
1961 - Primeira edição em inglês em volume único (1967 em português), tendo sido iniciada em 1950 com o Novo Testamento. 
 1970 - Segunda revisão em inglês.
 1971 - Terceira revisão em inglês com notas de rodapé.
 1984 - Quarta revisão em inglês (1986 em português) - Edição Normal.
 1984 - Texto da Edição Normal com Referências em inglês (125 mil referências marginais, mais de 11.400 notas de rodapé, 43 artigos no apêndice e mapas) - Lançada em 1987 em português.
2013 -  Uma nova e radical revisão da versão de 1984 foi lançada em 2013 em inglês e 2015 em português. "A edição de 2013 é a revisão mais completa dessa tradução da Bíblia desde 1984." Portanto, como essa edição alterou significativamente o texto da edição anterior, deve ser considerada uma nova edição ou versão. (Vide abaixo: "Características da Tradução")

 2017 - Edição de Estudo da TNM em inglês (2018 em português).
Ver também: Tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas (edições de 1961 a 1984)

História da edição de 2013 
Segundo o site oficial, "Em 2008, o Corpo Governante das Testemunhas de Jeová novamente designou uma Comissão da Tradução do Novo Mundo da Bíblia. Iniciou-se imediatamente a revisão do texto em inglês, levando em consideração as muitas mudanças que ocorreram na língua inglesa desde o lançamento da edição original. A comissão também levou em conta as mais de 70 mil respostas  enviadas a equipes que traduziram a Tradução do Novo Mundo para mais de 120 idiomas."O site oficial ainda informa que o departamento "Serviços de Tradução", em Nova York, ajudou aos tradutores e o Corpo Governante das Testemunhas de Jeová supervisionou o projeto através da sua "Comissão de Redação". E ainda contaram com o "estudo de palavras bíblicas com a ajuda de programas de computador" chamado Watchtower Translation System (Sistema de Tradução da Torre de Vigia). Esse programa WTS, "exibe palavras bíblicas que estão relacionadas umas às outras ou que são sinônimas. Ele também exibe as palavras originais em grego e hebraico para que os tradutores possam estudar como essas palavras foram traduzidas em outras ocorrências".

Características da Tradução de 2013 
O escritor Edward D. Andrews, afirmando fazer uma "revisão [que] é imparcial, franca e muito honesta", ao analisar o texto e metodologia da TNM (2013), conclui que ela é uma versão totalmente nova, "em nada parecida" com sua versão de 1984:"A Tradução do Novo Mundo (TNM) de 2013 não é em nada parecida como a Bíblia de Referência da Tradução do Novo Mundo de 1984. Sim, existe o mesmo viés teológico. No entanto, deixando de lado os versos teologicamente tendenciosos (por exemplo, de acordo com a Ortodoxia João 1.1, 8.58, Atos 20.28; Romanos 9".5; Tito 2.13 para mencionar apenas alguns), a versão de 2013 é uma tradução de longe mais precisa em comparação com a edição de 1984." (destaque acrescentado)Além disso, Edward D. Andrews avalia que a "TNM de 2013 não é muito diferente da NVI" em termos de nível de tradução, ressalvados os "versos teologicamente tendenciosos" citados acima.

1. Textos hebraico e grego usado como base 
Os tradutores da TNM (2013) não explicitam qual edição moderna dos textos hebraicos e gregos utilizaram como base padrão da tradução, mas deixa a entender que as modernas edições críticas em grego e as acadêmicas "edições da Biblia Hebraica Stuttgartensia e da Biblia Hebraica Quinta foram consultadas na preparação da atual revisão da Tradução do Novo Mundo."

2. Método ou filosofia de tradução 
Quando se fala em tradução da Bíblia Sagrada, há pelo menos três tipos ou metodologias de tradução: 1) equivalência formal; 2) equivalência dinâmica e 3) paráfrase.

A TNM de 1961 a 1984 seguia, na maior parte das vezes, o método de equivalência formal, de forma bastante literalista beirando a incompreensão da tradução. Já a nova edição de 2013 seguiu um método tendendo mais à equivalência dinâmica, priorizando, sempre que necessário, a língua alvo da tradução e sua compreensão nessa língua. Essa, aliás, tem sido a tendência das Bíblias modernas, e tem sido a metodologia favorita das Sociedades Bíblicas Unidas (SBU) há algumas décadas, embora haja opositores que preferem uma tradução mais formal (literalista).

A equipe de revisão que produziu a edição de 2013 foi instruída a produzir uma Bíblia que fosse: "(1) exata, mas facilmente entendida por pessoas comuns, (2) coerente e (3) o mais literal que o idioma permite."

Avaliando o método de tradução e escrita, Edward D. Andrews conclui que "... a versão de 2013 uma tradução de equivalência dinâmica (interpretativa) como a New Revised Standard Version ou a Nova Versão Internacional, mesmo nos níveis da Today's English Version às vezes, enquanto a Bíblia de referência da TNM de 1984 era de longe mais literal e escrita em um nível de 11º a 12º ano escolar. A TNM de 2013 é escrita em um nível de 6ª a 7ª série."

3. Estilo literário 
A opção de tradução foi pelo português corrente (em 2015) popularmente falado sempre que possível. Assim como outras traduções modernas em português, como a Nova Almeida Atualizada (de 2017) da SBB, a TNM mantém o uso formal do pronome "Tu" foi mantido sempre que em referência a Deus, enquanto preferiu-se o uso coloquial de "você" e "vocês" em referência a seres humanos e "senhor" em referência a autoridades humanas.

4. Características teológicas 

Como sua versão antecessora de 1984, a edição de 2013 está totalmente em conformidade com os ensinamentos (doutrinas ou teologia) das Testemunhas de Jeová conforme ensinado pelo Corpo Governante.

Uso do Nome Jeová 
A TNM faz uso extensivo do nome Jeová para traduzir o tetragrama hebraico יהוה (YHWH) no Antigo Testamento (Escrituras Hebraicas) à semelhança da Tradução Brasileira de 1914 e 2010 da SBB e da Reina Valera da SBU em espanhol. A Bíblia de Jerusalém, versão católica, utiliza o nome Yahweh em todo AT. Outras Bíblias católicas também usam o Nome em sua tradução do AT, transliterado para Javé (forma mais aportuguesada).

O que é mais característico da TNM é o uso de Jeová no Novo Testamento (Escrituras Gregas Cristãs), já que não existem manuscritos gregos do Novo Testamento com o tetragrama hebraico ou sua transliteração para o grego. A inclusão de Jeová no NT, é feita em primeiro lugar, nos textos onde o AT é citado, e, em segundo lugar, onde os tradutores da TNM julgaram apropriado em conformidade com sua doutrina.

Contudo, não existe base textual grega para inclusão de "Jeová" no Novo Testamento, pois, como as próprias Testemunhas de Jeová reconhecem, esse nome não aparece em nenhuma de suas formas no texto grego do NT. A inclusão do Nome na tradução do NT é fundamentada na crença dos tradutores (todos Testemunhas de Jeová) de que o Nome deveria estar originalmente no NT, mas isso já se trata de conjectura sem evidências documentais nos manuscritos gregos do NT ou informações dos antigos pais da igreja.

O principal argumento com "base" documental que as Testemunhas de Jeová usam para corroborar o uso de Jeová no texto do NT, é a existência de que um pequeno fragmento da Septuaginta (LXX) datado do Século I d.C. que contém o tetragrama hebraico YHWH mesmo no texto grego do AT. Contudo, é um greve erro metodológico extrapolar, a partir um pequeno fragmento que contém apenas uma fração do AT, e concluir que todo aquele exemplar da Septuaginta  continha o tetragrama ou que todas as cópias da LXX mais antigas o continham. É uma extrapolação ainda maior concluir a partir da LXX, que diz respeito ao AT, que todo o NT grego autógrafo também procedia da mesma forma interpolando o tetragrama hebraico no texto grego.

Escolha de traduções anti-trinitárias 
Como as Testemunhas de Jeová não acreditam na tradicional doutrina cristã da trindade, várias traduções são feitas de modo a não demonstrar ou negar esse ensinamento.

5. Uso de Notas de Rodapé 
Mesmo a edição normal (i.e., não a edição de estudo ou com referência), faz uso de muitas notas de rodapé para várias finalidades textuais:

1)  Traduções alternativas com a mesma ideia geral. Essa nota é sinalizada por um "Ou". Veja por exemplo Gênesis 1:2, nota em “força ativa”.

2) Traduções alternativas com uma ideia diferente, mas possível. Esse tipo de nota é sinalizado por "Ou, possivelmente". Veja por exemplo: Gênesis 21:6, “rirá comigo”; e Zacarias 14:21, “cananeu”.

3) Tradução literal ou sentido básico de uma expressão. Esse tipo de nota é antecedido por "Lit.:" Veja o exemplo das notas em: Gênesis 30:22, “grávida”; e Êxodo 32:9, “obstinado”.

4) Notas com significados e informações adicionais. Essas notas oferecem informações extras sobre o texto que são úteis ao leitor para o entendimento do texto e mais informações. Por exemplo: significado de nomes (Gênesis 3:17, “Adão”; Êxodo 15:23, “Mara”);  pesos e medidas (Gênesis 6:15, “côvados”); identificação do sujeito de pronomes (Gênesis 38:5, “Ele”); chamada para as explicações do Apêndice e para o Glossário (Gênesis 37:35, “Sepultura”; Mateus 5:22, “Geena”).

6. Conteúdo adicional 
Além das notas de rodapé, há na edição de 2013 (2015) um conjunto de textos extras e apêndice com conteúdo explicativo sobre a Bíblia e doutrinas das Testemunhas de Jeová.

Criticas Negativas à TNM-2013

1. Dr. Daniel B. Wallace 
O erudita Dr. Daniel B. Wallace  (especialista em Novo Testemento, grego koinê, exegese, crítica textual), em sua "Gramática Grega: Uma sintaxe exegética do Novo Testamento", afirma que a tradução "um deus" em João 1.1 feita pela TNM (em todas as suas revisões) é feita de forma inconsistente em toda a TNM. Segundo R.H. Countess, No NT há 282 ocorrências de θεός anarthro. Em 16 lugares, a TNM tem um deus, deus, ou deuses. Em 16 das 282 vezes, seus tradutores foram fiéis a seu princípio, somente seis por cento das vezes. [...] A primeira seção de Jo 1:1–18 oferece um lúcido exemplo da arbitrariedade do dogmatismo da TNM. Θεός ocorre oito vezes, versículos 1, 2, 6, 12, 13, 18, das quais apenas duas vezes vem acompanhado de artigo, ou seja, os vv. 1, 2. Porém, a TNM seis vezes traduziu “Deus”; uma vez, “um deus”; e outra vez, “o deus”.Wallace aponta objetivamente a inconsistência da TNM no próprio capítulo 1 de João:Se expandirmos a discussão a outros termos anarthros no Prólogo Joanino, observaremos outras inconsistências: É interessante que a Tradução do Novo Mundo traduza θεός como “um deus” sobre a base simplista da ausência do artigo (o que, sem dúvida, é insuficiente). Seguindo o princípio “anarthro = indefinido”, teríamos: ἀρχῇ significaria “um princípio” (1:1, 2); ζωή, “uma vida” (1:4); παρὰ θεοῦ, “de um deus” (1:6); Ἰωάννης, “um João” (1:6); θεόν, “um deus” (1:18) etc. Todavia, nenhum desses anarthros foram traduzidos com artigo indefinido. O que resta é suspeitar-se fortemente das bases teológicas de tal tradução.Daniel B. Wallace, conclui dizendo: "O que resta é suspeitar-se fortemente das bases teológicas de tal tradução." Ou seja, segundo o especialista, a base da tradução "um deus" em João 1.1 é provavelmente a teologia (doutrina) das Testemunhas de Jeová e não gramatical.

Ver também 
 Versões da Bíblia
 Tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas (edições de 1961 e 1984)

Traduções da Bíblia
Traduções da Bíblia em língua portuguesa
Testemunhas de Jeová